43-я бригада — наименование воинского соединения в вооружённых силах различных государств.

Танковые и моторизованные
 43-я отдельная гвардейская тяжёлая танковая бригада
 43-я Приедорская моторизованная бригада (Республика Сербская)

Артиллерийские
 43-я отдельная артиллерийская бригада большой мощности (Украина)
 43-я гвардейская пушечная артиллерийская Запорожско-Одесская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада